Giovanna I di Borgogna (o Giovanna di Hohenstaufen, 1191-1205), figlia di Ottone I di Borgogna e di Margherita di Blois;
Giovanna II di Borgogna (1291-1330), figlia di Ottone IV di Borgogna e di Matilde di Artois, moglie di Filippo V, detto il Lungo e quindi regina di Francia e di Navarra dal 1316;
Giovanna di Borgogna (v. 1293-1348), figlia di Roberto II di Borgogna e di Agnese di Francia, moglie di Filippo VI e quindi regina di Francia dal 1328 alla morte;
Giovanna III di Borgogna (1308-1347), figlia di Filippo V di Francia, andata sposa nel 1318 a Eudes IV, duca di Borgogna.